Émile Bayard (1837–1891) francia festő, karikaturista, illusztrátor, fényképész
 Émile Bayard (1868–1937) francia akadémiai felügyelő, művészettörténész, esszéíró (előbbi fia)